
Termin -{R31}- ima više značenja.

 R-oznake, R31: U kontaktu sa kiselinama oslobađa otrovni gas
 Renault 31, familija automobila